At the Arena ov Aion — Live Apostasy — музичний альбом гурту Behemoth. Виданий 31 жовтня 2008 року лейблом Regain. Загальна тривалість композицій становить 65:34. Альбом відносять до напрямку дез-метал.

Список пісень 
 «Rome 64 °C.E.» — 1:34
 «Slaying the Prophets ov Isa» — 3:39
 «Antichristian Phenomenon» — 4:13
 «Demigod» — 3:35
 «From the Pagan Vastlands» — 3:56
 «Conquer All» — 4:17
 «Prometherion» — 3:14
 «Drum Solo» — 1:14
 «Slaves Shall Serve» — 3:08
 «As Above So Below» — 5:46
 «At the Left Hand ov God» — 4:57
 «Summoning ov the Ancient Ones» — 5:23
 «Christgrinding Avenue» — 4:04
 «Christians to the Lions» — 3:16
 «Sculpting the Throne ov Seth» — 4:55
 «Decade ov Therion» — 2:47
 «Chant for Ezkaton 2000 e.v.»- 5:28
 «I Got Erection» (кавер Turbonegro, bonus track, edycja Metalbox) — 03:44
 «Pure Evil & Hate» (bonus track, edycja Metalbox) — 03:08

Посилання 
 
 
 
 
.
 

Альбоми Behemoth